Алекса́ндр Бело́в:
 Белов, Александр Алексеевич (род. 1932) — советский и российский геолог.
 Белов, Александр Александрович (1951—1978) — советский баскетболист.
 Белов, Александр Анатольевич (род. 1976) — российский политик, один из лидеров движения «Русские».
 
 Белов, Александр Константинович (род. 1957) — писатель, идеолог славянского неоязычества.
 Белов, Александр Кузьмич (1911—1974) — Герой Советского Союза.
 
 
 Белов, Александр Степанович (род. 1948) — российский физик.
 

 Саша Белый (Александр Белов) — один из главных героев телефильма «Бригада».